Мужская национальная сборная Чехии по кёрлингу — представляет Чехию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Чехии (, ).

Статистика выступлений

Чемпионаты мира 
{| class="standard collapsible" width=70%
|-
! width=23%|Год
! width=19%|Игры
! width=19%|Победы
! width=19%|Поражения
! width=19%|Место
|- align="center"
| 
| 11 || 2 || 9 || 12-е
|- align="center"
| 
| 11 || 3 || 8 || 11-е
|- align="center"
| 
| colspan="4" | не участвовали 
|- align="center"
| 
| 11 || 5 || 6 || 8-е
|- align="center"
| 
| 11 || 3 || 8 || 12-е
|- align="center"
| 
| 11 || 4 || 5 || 6-е
|- align="center"
| 
| 11 || 4 || 5 || 6-е
|- align="center"
| 
| 11 || 4 || 5 || 6-е
|- align="center"
|  ||colspan=4|не участвовали
|- align="center"
| 
| 12 || 5 || 7 || 9-е
|- align="center"
| Всего || ' || ' || '''' || 
|}До 2007 в чемпионатах мира сборная Чехии участия не принимала.''

Чемпионат Европы

Универсиады

Примечания

Ссылки 
 Чехия — Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Чехии

См. также 
 Женская сборная Чехии по кёрлингу
 Смешанная сборная Чехии по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Чехии по кёрлингу
 Сборная Чехии по кёрлингу на колясках
 Смешанная парная сборная Чехии по кёрлингу на колясках
 Мужская сборная ветеранов Чехии по кёрлингу
 Женская сборная ветеранов Чехии по кёрлингу

Чехия
Кёрлинг в Чехии
Кёрлинг